Thomas o Tom Dillon può riferirsi a:

Thomas Dillon (giudice) (c. 1535-1606) giudice irlandese
Thomas Dillon (visconte) (1615-1672)
Thomas Dillon (scienziato), biochimico irlandese
Thomas Dillon (criminale) (1950-2011) criminale statunitense
Tom Dillon (rugbista) (1983) rugbista inglese
Tom Dillon (calciatore) (1920-2007) calciatore australiano